Hauteclocque ist der Familienname folgender Personen:

 Jean de Hauteclocque (1893–1957), französischer Botschafter
 Jacques-Philippe Leclerc de Hauteclocque (1902–1947), französischer Divisionsgeneral

siehe auch Hautecloque